Luis Stadlober (ur. 23 lipca 1991 r. w Austrii) – austriacki biegacz narciarski, zawodnik klubu SC Sparkasse Radstadt-Salzburg.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 19 stycznia 2008 roku, podczas zawodów Alpen Cup w austriackiej miejscowości St. Jakob im Rosental, gdzie uplasował się na 93 pozycji na dystansie 10 km stylem dowolnym

W Pucharze Świata zadebiutował 11 grudnia 2010 roku w Davos, gdzie zajął 68. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ pierwszego etapu Tour de Ski w Lenzerheide 1 stycznia 2016, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na pozycji 25.

Jego siostra Teresa również uprawia biegi narciarskie. Jego rodzicami są Alois Stadlober i Roswitha Steiner.

Po sezonie 2018/2019 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Stadlober nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Austriaccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991